Àïxa bint Abd-al-Aziz ibn Mussa () (nascuda entre 713 i 717) fou filla d'Abd-al-Aziz ibn Mussa ibn Nussayr i Egilona. Egilona possiblement era germana o cosina de Casius Fortunius, conegut com a Comte Cassi, de la dinastia dels Banu Qassi, i esposa de Fortun ibn Qassi, també dels Banu Qassi.

Egilona, la seva mare, viuda de l'últim rei visigot de Toledo, Roderic, fou capturada a Mérida el 30 de juny de 713 per Abd-al-Aziz ibn Mussa ibn Nussayr durant la invasió de l'Àndalus dirigida per Mussa ibn Nussayr, pare d'Abd-al-Aziz ibn Mussa. Abd-al-Aziz ibn Mussa s'enamorà d'Egilona i ella acceptà de ser la seva dona el 715. D'aquesta unió nasqué Àïxa bint Abd-al-Aziz. Egilona es convertí a l'islam i va prendre el nom d'Ailo o Ayluna Umm-Àssim.

Núpcies i descendència 
Àïxa es casà amb Fortun ibn Qassi, fill del comte Cassi, i tingueren dos fills:
 Mussa ibn Fortun, governador d'Arnit (Arnedo), Tarasuna (Tarassona), a ath-Thaghr al-Àdham o Frontera Suprema, i de Saraqusta (Saragossa), es casà amb Ònnega, de la que no se sap gaire informació anterior, però que s'havia casat en primeres núpcies amb Ènnec Ximenes, llegendari comte de Sobrarb.
 Dhàhir ibn Fortun.

Sembla que a la mort del seu avi, el comte Cassi, Fortun ibn Qassi heretà les possessions de les terres entre Saragossa, Nàjera, Tudela i Tarassona i fou nomenat Valí de Saraqusta en nom del califa omeia de Damasc.

Referències

Bibliografia 
  
  
  Cañada Juste, Alberto; Los Banu Qasi (714 - 924), Príncipe de Viana, ISSN 0032-8472, Any 41, Núm. 158-159, 1980, pàgs. 5-96

Banu Qassi
Valís
Governants andalusins
Reis visigots
Mussa ibn Nussayr